Michel Sauquet (1946-), un écrivain français et un consultant spécialisé dans les questions interculturelles ;
 Sarah Sauquet (1983-), une professeure de lettres et autrice française.